Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919) - famoso pintor impressionista francês
Jean Renoir (1894 - 1979) - diretor de cinema francês, filho de Pierre-Auguste Renoir.
Pierre R. Renoir (1958 - vivo) - pintor francês nascido no Canadá, bisneto de Pierre-Auguste Renoir.

Outros
6677 Renoir
LG Renoir (KC910)

Desambiguações de sobrenomes